Выставка, которая не считается, потому что все очень плохо — первая московская художественная выставка ростовского товарищества «Искусство или смерть». Проведена с 27 мая по 17 июня 1989 года.

Выставка 
Выставка была проведена в фойе гостиницы «Юность» бывшего ЦК ВЛКСМ с 27 мая по 17 июня 1989 года. Организатором выступил Авдей Тер-Оганьян при поддержке «Гуманитарного фонда» в лице Леонида Жукова и А. Соболева. Название «Выставка, которая не считается, потому что все очень плохо» появилось уже после проведения выставки, подчёркивая отношение участников проекта к ошибкам организаторов.

На этой выставке произошло знакомство Авдея Тер-Оганьяна и всей ростовской братии с Анатолием Осмоловским, учинившем на открытии выставки выступление «Публичного дома поэта».

Участники выставки 
 Константинов, Николай Александрович (1961—2006)
 Кошляков, Валерий Николаевич
 Немиров, Мирослав Маратович (1961—2016)
 Палайчев, Юрий Андреевич
 Тимофеев, Сергей Анатольевич (1959—1993)
 Тер-Оганьян, Авдей Степанович

Цитаты 
 «В качестве нашего пред-первого серьезного выступления оказалась идея открыть „публичный дом поэта“. В гостинице „Юность“ мы организовали публичное выступление этого дома, куда помимо нас были приглашены клуб „Поэзия“, поэты из группы „Вертеп“. Там мы познакомились с художником Авдеем Тер-Оганьяном. Он и его ростовские друзья в фойе гостиницы сделали большую выставку своих работ и организовали перформанс на сцене: туда вытаскивался человек в раме, привязанный к ней за руки, и человека продавали в таком виде на аукционе любым желающим из зала. Это очень сильно в негативном смысле возбудило зал: аудитория стала выкрикивать: „Это не искусство! Что вы нам подсовываете?! Как это так, человека продавать?“ Дальше эта негативная интонация стала развиваться — вышел поэт Шапкин из группы „Вертеп“, который писал футуристические тексты с матерными словами, и он читал их с таким остервенением, что это еще больше наэлектризовало аудиторию. Клуб „Поэзия“ со своими манерами в этой ситуации отказался вообще выступать, и положение пришлось спасать нам — мне и Пименову. Мы спасли положение, потому что начали читать стихи типа „Лес“ и „Раз, два, три“. Однако в целом эта затея кончилась провалом: идея объединения всех литературных сил на этой сцене накрылась медным тазом» — Анатолий Осмоловский, 2014.

Источники 

Выставки современного искусства России
Выставки Москвы
Искусство или смерть
1989 год в Москве
Май 1989 года
Июнь 1989 года